Àper (gramàtic), visqué a Roma a l'època de l'emperador Tiberi.
 Marc Àper (Marcus Aper), orador
 Arri Àper (Arrius Aper), prefecte del pretori, assassí de Numerià.